27-й турнир Нидерландской шахматной ассоциации состоялся в 1899 году в Амстердаме.

В турнире участвовали 16 шахматистов. В основном они представляли Нидерланды и Германию. Также в турнире играли по одному представителю от Великобритании и Австро-Венгрии. Победу в турнире с феноменальным результатом 15 из 15 одержал многократный чемпион Великобритании Г. Аткинс. Аналогичного результата в сильных по составу турнирах добивались только Эм. Ласкер (Нью-Йорк 1893), Капабланка (Нью-Йорк 1913) и Фишер (чемпионат США 1963).

Партия 8-го тура Треслинг — Аткинс получила приз за красоту.

Турнирная таблица

Ссылки 
 Партии турнира в базе Chessgames
 Партии турнира на сайте 365Chess

Амстердам (шахматный турнир)
1899 год в шахматах